Гро-Питон — одна из двух гор на юго-западе Сент-Люсии. Находится к югу от города Суфриер. Высота — 786 метров над уровнем моря. Вместе с горой Пти-Питон является официальным символом Сент-Люсии. На склонах горы водится змея  — эндемик острова.

См. также 
 Охраняемый природный район Питон

Ссылки 
 Природа Сент-Люсии 

Горы Сент-Люсии